Weihnachtsinsel () ist der Name folgender Inseln:

 Weihnachtsinsel (Australien), Insel im Indischen Ozean
 Christmas Island (Kiribati), Atoll im Pazifischen Ozean, siehe Kiritimati
 Christmas Island (Tasmanien), Insel im Pazifischen Ozean

Siehe auch:
 Christmas Island (Begriffsklärung)
 Christmas Island, Nova Scotia (Kanada) ist eine Gemeinde auf der Kap-Breton-Insel im Nordatlantik
 Little Christmas Island (Australien), Insel im Pazifischen Ozean